Шынаанский сумон — административно-территориальная единица (сумон) и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Тере-Хольском кожууне Тывы Российской Федерации.

Административный центр и единственный населённый пункт сумона — село Кунгуртуг.

Население

Примечания 

Муниципальные образования Тере-Хольского кожууна
Сельские поселения Тывы